

Patronyme 

 Alfonso Cortina (1944-2020), ingénieur, industriel et entrepreneur espagnol.
 Iván García Cortina (1995-), coureur cycliste espagnol.
 Juan Cortina (1824–1894), aussi connu par ses surnoms Cheno Cortina et le Voleur Rouge du Rio Grande, éleveur, politicien, leader militaire, hors-la-loi et héros folklorique mexicain.
 Pedro Cortina Mauri (1908-1993), diplomate et homme politique espagnol.

Toponyme 

 Cortina d'Ampezzo, commune de la province de Belluno en Vénétie (Italie) et station de ski des Dolomites.
 Cortina sulla Strada del Vino, commune de la province autonome de Bolzano (Italie).
 (50240) Cortina, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Bâtiment 
 Le moulin de la Cortina, moulin à vent situé à Collioure (France).

Automobile 
 La Lotus Cortina, voiture sportive construite par Lotus Cars entre 1963 et 1966.
 La Ford Cortina, voiture produite par Ford de 1962 à 1982.

Autres 
 La Sportivi Ghiaccio Cortina, club de hockey sur glace professionnel basé à Cortina d'Ampezzo.
 Une cortina, courte pièce de musique dans un bal de tango argentin.